Талајоте има више значења:

 Талајоте (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Талајоте (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Талајоте (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Талајоте (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику